św. Remigiusz z Reims (ok. 436–533) – biskup i apostoł Franków
 św. Remigiusz z Rouen (zm. ok. 771) – syn Karola Młota, biskup
 św. Remigiusz ze Strasburga (zm. 783) – biskup
 św. Remigiusz z Lyonu (zm. 875) – biskup
 św. Remigiusz Isoré (1852–1900) – francuski jezuita, misjonarz, męczennik

Zobacz też:
 Remigiusz z Lincoln – benedyktyński mnich w opactwie Fécamp, angielski biskup

Przypisy